Karsten kan som auktorsförkortning betyda:

 George Karsten
 Gustav Hermann Karsten
 Petter Adolf Karsten

Robotskapade auktorsförkortningar